Novoselci je lahko:
 Novoselci, Pleternica (Hrvaška)
 Novoselci, Sunja (Hrvaška)